Ботев је појам са више значења:

 ФК Ботев Пловдив, бугарски фудбалски клуб;
 Ботев, врх у Бугарској;
 Ботевград, град у Бугарској;
 Христо Ботев, бугарски песник;
 Бугарски батаљон Христо Ботев.